Шуан (Shuang) — китайская фамилия (клан). 双 — «пара», «оба» (близнецы). Старое написание — 雙.

Известные Шуан 双 
 Шуан Шуан (双 双 , 1990 г.р.) — тайваньская модель, уроженка Саппоро (Япония).
 Шуан Яо (или Я́о Шуанли́нь, в крещении Игнатий, в монашестве Василий; 1888—1962) — предстоятель Китайской автономной православной церкви.

Другое 
 Шуан 雙溪 (Siang-khoe) — река в Тайване, протекает в районе Тайбэя.
Иероглиф Шуан входит в название Шуанцзян-Лаху-Ва-Булан-Дайского автономного уезда.

См. также 
 Сто фамилий

Китайские фамилии